Isola Bathurst – isola al largo delle coste del Territorio del Nord, Australia
Isola Bathurst – isola dell'arcipelago delle Isole artiche canadesi, Canada

nl:Bathursteiland